Bicho do Mato é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 8 de maio a 17 de novembro de 1972, em 141 capítulos, substituindo Meu Pedacinho de Chão e sendo substituída por A Patota.  Foi a 2ª "novela das seis" exibida pela emissora. 

Escrita por Chico de Assis e Renato Corrêa de Castro, dirigida por Moacyr Deriquém. Foi produzida em preto-e-branco.

Conta com Osmar Prado, Débora Duarte, Beth Barcellos, Pedro Paulo Rangel, Luís Delfino, José de Arimathéa, Ruth de Souza e Sandra Bréa nos papéis principais.

Produção
A trama dava continuidade à linha de telenovelas com cunho educativo sobre as raízes do brasileiro, iniciada em Meu Pedacinho de Chão. Foi a primeira novela de Luís Delfino e Fábio Mássimo. Diferentemente das anteriores, a novela estreou uma semana antes do painel nacional na afiliada de Pernambuco, em 24 de abril de 1972, e somente em 8 de maio para todo o Brasil.

Todos os capítulos de Bicho do Mato foram perdidos no incêndio ocorrido nos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro, em 1976, restando apenas chamadas de estreia e fotos de bastidores.

Em 2006 a RecordTV produziu uma nova versão homônima, exibida no horário de "novela das sete", trazendo além da história central, algumas alterações e novos núcleos. A versão repetiu o sucesso da original, chegando a atingir 18 pontos no último capitulo. Na versão, o nome da personagem feminina principal foi alterado de Ruth para Cecília, enquanto a antagonista passou de Yara para Ruth.

Enredo
Juba (Osmar Prado) é um rapaz criado livre em uma fazenda no Pantanal, sob os ensinamentos de vida do índio Irú (José de Arimathéa) e da cozinheira Zilda (Ruth de Souza), que vê sua vida ser destruída quando seus pais são brutalmente assassinados.  Ele encontra pistas de que os assassinos fugiram para Rio de Janeiro e segue para a cidade com Irú, indo morar com seus tios Alfredo (Paulo Padilha) e Alzira (Célia Biar), mas enfrenta as dificuldades de se adequar a vida urbana e suas normas sociais. Lá ele se apaixona pela jovem Ruth (Débora Duarte), mas tem que lidar com as armações de Gastão (Pedro Paulo Rangel), namorado da moça, de Yara (Beth Barcellos), que quer conquista-lo de qualquer forma, além das investidas do publicitário Jaime (Luís Delfino), que vê no rapaz um possível garoto-propaganda perfeito para vender viagens ao Pantanal. Ainda há Lua (Sandra Bréa), índia que gosta de Juba e sofre com sua ausência.

Também as confusões criadas por Silvia (Lúcia Alves), a ambiciosa filha da faxineira Ivete (Renata Fronzi) e do mecânico Túlio (Rogério Fróes), que odeia ser pobre e quer um namorado rico.

Elenco

Trilha Sonora Nacional 

Bicho do Mato - Eustáquio Sena
 Mariana - Eustáquio Sena

Trilha Sonora Internacional 

 Angel Of The Morning - Merrilee Rush & The Turnabouts
 In The Bad Bad Old Days - Johnny Johnson & The Bandwagon
 Rainy Jane - Davy Jones
 Hey Big Brother - Rare Earth
 Love Is All - Malcolm Roberts
 Everything's Gonna Be Alright - Christie
 Love Grows - Edison Lighthouse
 Wings Of My Love - Michael Jackson
 Marie Jolie - Aphrodite's Child
 Run To Me - Bee Gees
 Yester Me, Yester You, Yesterday - Stevie Wonder
 Touch - The Supremes
 I'm An Easy Rider - My Friends
 Ladi Hi! Ladi Ho! - Les Costa

Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1972
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1972
Telenovelas em português
Telenovelas da TV Globo da década de 1970